Воронежская ТЭЦ — предприятия энергетики города Воронежа:

 Воронежская ТЭЦ-1
 Воронежская ТЭЦ-2

См. также 

 Нововоронежская АЭС (значения)